Александр Голышев: Голышев, Александр Михайлович (род. 1951) — российский флейтист и педагог.
 Голышев, Александр Яковлевич (1896—1937) — советский партийный деятель, редактор, ректор Уральского политехнического института.